|}
Die Bahnstrecke Bogotá–Belencito ist eine 257 km lange Schmalspurbahnstrecke von Bogotá nach Belencito in Kolumbien mit einer Spurweite von 914 mm (3 Fuß).

Geschichte 

Die Bahnstrecke Bogotá–Belencito wurde seit Februar 2014 renoviert. Zusammen mit der Sanierung der etwa 750 km langen Bahnstrecke Chiriguaná–La Dorada waren dafür während einer Bauzeit von 18 bis 24 Monaten 100 Mio. US$ geplant. Eine vieldiskutierte Umspurung in eine Normalspurstrecke mit einer Spurweite von 1435 mm wurde aufgrund der wesentlich höheren Kosten verworfen.

Im Januar 2016 begann das kolumbianische Infrastrukturamt (Agencia Nacional de Infraestructura) (ANI) mit Ausschreibungen in der Höhe von 720 Mio. Pesos für den Betrieb der 257 km langen Strecke von Bogotá nach Belencito. Einer der wichtigsten Bewerber waren die Dracol Líneas Férreas, die die Schmalspurstrecke zuvor mit 80 Mitarbeitern unter einem am 28. Februar 2016 ausgelaufenen Vertrag betrieben hatten. Dabei wurden insbesondere Zement von Belencito nach Bogotá transportiert, aber auch Personenverkehr durchgeführt u. a. für Studenten von Bogotá in die Universitäten von Zipaquirá.

Da die bisherigen genutzten Lokomotiven und Waggons nicht mehr reparaturfähig sind, werden neue Schienenfahrzeuge erforderlich sein. Holdtrade, der lateinamerikanische Handelsvertreter der südafrikanischen Transnet Engineering, ist für die Beschaffung neuer Schienenfahrzeuge ein in Erwägung gezogener Anbieter.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Kolumbien
Verkehr (Bogotá)
Departamento de Cundinamarca